

Militaire 
La famille Von Prittwitz a donné de nombreux militaires à la Prusse:
Joachim Bernhard von Prittwitz (1726-1793), un général prussien de cavalerie
Karl von Prittwitz (1790-1871), un général prussien d'infanterie
Moritz Karl Ernst von Prittwitz (1795-1885), un général prussien d'infanterie et du génie